

Sigle 
  Bernard Richards Manufacture  –  produttore di orologeria francese 
  British Racing Motors  – scuderia di Formula 1 britannica

Codici 
 BRM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Barquisimeto (Venezuela)
 brm – codice ISO 639-3 della lingua barambu
 BRM – codice identificativo del DME-P e dell'ILS pista 28 di Bergamo/Orio al Serio, radioassistenze per la navigazione aerea